Paaliaq (maan), een maan van Saturnus
 Paaliaq (mythologie), een figuur uit de Inuitmythologie